Kaleva steht für:

 Kaleva (Flugzeug), von der sowjetischen Luftwaffe abgeschossenes finnisches Passagierflugzeug (1940)
 Kaleva (Kerava), Stadtteil der finnischen Stadt Kerava
 Kaleva (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Kaleva (Mythologie), Figur der finnischen Mythologie
 Kaleva (Tampere), Stadtteil der finnischen Stadt Tampere
 Kaleva (Unternehmen), finnisches Versicherungsunternehmen
 Kaleva (Vorname), finnischer Vorname
 Kaleva (Zeitung), in Oulu erscheinende finnische Zeitung